Schwarzenbrunn heißen folgende geographischen Objekte:
 Schwarzenbrunn (Ahorn), Weiler der Gemeinde Ahorn, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzenbrunn (Bad Elster), Gemeindeteil des Ortsteils Sohl des Kurorts Bad Elster, Vogtlandkreis, Sachsen
 Schwarzenbrunn (Eisfeld), Ortsteil der Stadt Eisfeld, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Schwarzenbrunn (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich